Organizzazione dei pionieri di tutta l'Unione, organizzazione per l'infanzia in Unione Sovietica
Organizzazione dei Pionieri, organizzazione per l'infanzia in Romania
Unione Socialista dell'Organizzazione Giovanile dei Pionieri, organizzazione per l'infanzia in Cecoslovacchia